Ейді Горма (, ім'я при народженні — Едіт Гормезано (); 16 серпня 1928 — 10 серпня 2013) — американська співачка та кіноакторка, виконавиця відомих іспанських пісень, мати відомого композитора Девіда Лоуренса.

Біографія 
Народилася у родині кравця Нессіма Гормезано у Бронксі (Нью-Йорк). 29 грудня 1957 року вийшла заміж за Стіва Лоуренса.

Діти: композитор Девід Нессім (р. 1960) та Майкл (1963–1986).

Професійна діяльність 
Ейді виконувала латиноамериканську музику, свінг, американську поп-музику.

Отримала премію «Греммі» у 1967 році як найкраща виконавиця (Female Best Vocal Performance, пісня «If He Walked Into My Life») — одночасно з Френком Сінатрою (за пісню «Strangers in the Night») і «Бітлз» (пісня року «Michelle»).

Дискографія

Власні диски 
 Delight (1956)
 Eydie Gorme (1957)
 Eydie Swings The Blues (1957)
 Eydie Gorme Vamps The Roaring 20's (1958)
 Eydie In Love (1958)
 Gorme Sings Showstoppers (1958)
 Love Is A Season (1958)
 Eydie Gorme On Stage (1959)
 Eydie In Dixieland (1959)
 Come Sing With Me (1961)
 I Feel So Spanish (1961)
 The Very Best of Eydie Gorme (1961)
 Eydie Gorme Sings The Best of Romances, Ballads (1962)
 Blame It On The Bossa Nova (1963)
 Let The Good Times Roll (1963)
 Gorme Country Style (1964)
 Great Songs From «The Sound Of Music» & Broadway (1965)
 Eydie Gorme Greatest Hits (1965)
 Don't Go To Strangers (1966)
 Softly, As I Leave You (1967)
 The Look of Love (1968)
 Eydie (1968)
 Otra Vez (1969)
 Tonight I'll Say A Prayer (1970)
 It Was A Good Time (1971)
 La Gorme (1976)
 Since I Fell For You (1981)
 Tomame O Dejame (1982)
 De Corazon A Corazon (1988)
 Eso Es El Amor (1992)
 Silver Screen (1992)

Записи зі Стівом Лоуренсом 
 Steve & Eydie (1958)
 We've Got Us (1960) — муз.премія Греммі (Grammy Award, 1961)
 Steve & Eydie Sing The Golden Hits (1960)
 Our Best To You (1961)
 The Very Best of Steve & Eydie (1961)
 Cozy (1961)
 Two On The Aisle (1962)
 Steve & Eydie At The Movies (1963)
 That Holiday Feeling (1964)
 Steve & Eydie Together On Broadway (1967)
 Bonfa & Brazil (спільно з Луїсом Бонфа, 1967)
 Golden Rainbow (1968)
 Real True Lovin' (1969)
 What It Was, Was Love (1969)
 A Man And A Woman (1970)
 This Is Steve & Eydie (1971)
 This Is Steve & Eydie, випуск 2 (1972)
 The World of Steve & Eydie (1972)
 Feelin' (1972)
 Songs By Steve & Eydie (1972)
 20 Golden Performances (1973)
 Steve & Eydie Together (1975)
 Our Love Is Here To Stay (1976)
 Hallelujah (1984)
 Through The Years (1985)
 Alone Together (1990)
 Happy Holidays (1990)
 The Greatest Hits (1990)
 The Greatest Hits 2 (2000)

Записи з іншими музикантами

з тріо Los Panchos 
 Amor (1964)
 More Amor (1965)
 Navidad Means Christmas (1966)
 Canta en Español (1970)
 Cuatro Vidas (1970)

з Данні Ріверой 
 Muy Amigos/Close Friends (1977)

Фільмографія 
 2001 — Одинадцять друзів Оушена («Ocean's Eleven»)
 1994 — Телесеріал «Frasier» (1993 — 2004), серія «Frasier Crane's Day Off» —Лу (голос)
 1994 — Телесеріал «Empty Nest» (1988 — 1995), серія «Half That Jazz» —Хеклер 
 1985 — «Аліса в Країні чудес» (ТБ) —Твідлді
 1970 — Телесеріал «The Kraft Music Hall» (1967 — 1971), епізод 11 березня 1970 року —співведуча епізоду 
 1967 — «All About People» — Ведуча

Посилання 
 Офіційний сайт .
  Інформація про Е.Горме на сайті IMDb .
 Weintraub B. On Stage and Off With: Steve Lawrence and Eydie Gorme; After 35 Years, Their Act Is Here to Stay // The New York Times. — 1992. — September 10.

Латиноамериканська музика
Лауреати премії «Греммі»
Музиканти Columbia Records